Als Trill bezeichnet man:

 eine fiktive Spezies aus dem Star-Trek-Universum, siehe Völker und Gruppierungen im Star-Trek-Universum#Trill
 Vibrant, einen Konsonanten, der durch eine schnelle Abfolge kurzer Verschluss- und Verschlusslösungsphasen zwischen Artikulator und der Artikulationsstelle im Vokaltrakt gebildet wird
 Trill (Vogelfutter), eine Markenbezeichnung für Vogelfutter
 in der Musik die englische Bezeichnung für Triller

Siehe auch:
 Barbara Ränsch-Trill, deutsche Sportphilosophin